или сокращённо  — японская серия ранобэ, написанных Дзюном Сакё и иллюстрированных Масаки Инудзуми. Данной серии было присуждено золото на 23 фестивале Fantasia Awards. Аниме-адаптация, созданная студией Asread, транслировалась с 4 октября по 20 декабря 2013 года. 9 марта 2014 года вышла серия в формате OVA, которая прилагалась к девятому тому ранобэ.

Сюжет 
Сюжет разворачивается вокруг молодого парня, которого зовут Рауль Чейзер, мечтавшего стать героем вместе со своей командой, но этому помешал распад демонической империи, из-за чего геройская программа была прекращена, а в героях и сражениях больше не нуждались. Мечта Рауля так и не осуществилась, поэтому он был вынужден искать новую работу. В конце концов Рауль устраивается на работу в небольшом магическом магазинчике Леоне. С тех пор жизнь Рауля была скучной, он всё время был занят работой, но в один прекрасный день он узнаёт, что заявку на работу в этом магазине подаёт сам ребёнок демонического лорда! Резюме его было очень странным: в графе предыдущего рода занятий было написано «наследница рода демонов», а в графе причины поступления было указано «потому что мой отец был повержен». Рауль узнаёт, что демонический ребёнок выглядит как обычная девушка, которая отныне будет работать в их магазине.

Персонажи 

 Сэйю: Кэйсукэ Комото

 Сэйю: Адзуса Тодокоро

 Сэйю: Канаэ Ивасаки

 Сэйю: Майна Симагата

 Сэйю: Ёсихиса Кавахара

 Сэйю: Мадока Сова

 Сэйю: Куми Такараги

 Сэйю: Эми Нитта

 Сэйю: Нацуми Ямада

Музыка 
Композиторы — Масару Ёкояма и Хироаки Цуцуми. Открывающую композицию под названием «Extra Revolution» исполняют ZAQ, закрывающую композицию, название которой «Sticking Places», исполняют Sphere.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ранобэ
 Официальный сайт аниме